Heywood Island steht für:
 Heywood Island (Südliche Shetlandinseln), Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Heywood Island (Western Australia), australische Insel im Indischen Ozean